Poleo de monte puede referirse a:
 el nombre común de la planta Acinos alpinus;
 el nombre común de la planta Cunila lythrifolia;
 el nombre común de la planta Teucrium capitatum; o
 el nombre común de la planta Teucrium polium.